Jelovik (Aranđelovac), een plaats in de Servische gemeente Aranđelovac
 Jelovik (Bajina Bašta), een plaats in de Servische gemeente Bajina Bašta